Джугашвили — грузинская фамилия. Известные носители:

 Джугашвили, Василий Иосифович (1920—1962) — младший сын Иосифа Сталина, советский военный лётчик, генерал-лейтенант авиации, командующий ВВС Московского военного округа.
 
 Джугашвили, Галина Яковлевна (1938—2007) — российский филолог, литератор и мемуарист. Внучка Иосифа Сталина.
 Джугашвили, Евгений Яковлевич (1936—2016) — советский военный учёный — инженер и историк, российский и грузинский общественный и политический деятель.
 Джугашвили, Екатерина Георгиевна (1858—1937) — мать Иосифа Сталина.
 Джугашвили, Иосиф Виссарионович (Сталин; 1878—1953) — советский государственный и военный деятель.